South, geographisch und astronomisch:

 Sud (Kamerun), Region in Kamerun
 South (Mondkrater)
 South (Marskrater)

South ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew South (* 1980), englischer Badmintonspieler
 Charles L. South (1892–1965), US-amerikanischer Politiker
 Eddie South (1904–1962), US-amerikanischer Jazzgeiger
 Harry South (1929–1990), britischer Jazz-Pianist, Komponist und Arrangeur
 James South (1785–1867), britischer Astronom
 Joe South (1940–2012), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 John Glover South (1873–1940), US-amerikanischer Diplomat
 Leonard J. South (1913–2006), US-amerikanischer Kameramann
 Melanie South (* 1986), englische Tennisspielerin
 Seán South († 1957), irisches Mitglied der Irish Republican Army
 Stephen South (* 1952), britischer Rennfahrer

South bezeichnet außerdem:
 South (Band), eine Rock-Band
 South, Arbeitstitel des österreichischen Filmes New York: November
 South Barrier, Gebirgskamm auf der Insel Heard, Heard und McDonaldinseln, Indischer Ozean
 South Beaches, Strände der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 South Beacon, Berg im Viktorialand, Antarktika
 South Spit, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 South Stream, Pipeline-Projekt
 South Stream (Antarktika), Fluss im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 South Bay (Begriffsklärung)
 South Cape (Begriffsklärung)
 South Fork (Begriffsklärung)
 South Island (Begriffsklärung)
 South Point (Begriffsklärung)
 Süden (Begriffsklärung), Southern